Nostitz peut faire référence à :

Lieu 

Nostitz (Allemagne), une banlieue de Weißenberg.

Personnalités 

La famille Nostitz, une famille nobiliaire,
 Gottfried von Nostitz-Drzewiecky (1902-1976), diplomate allemand,
 (1968- ), un photographe.